

Geografia

Austria 
 Vals – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land

Francja 
 Vals – gmina
 Vals-les-Bains – gmina
 Vals-le-Chastel – gmina
 Vals-des-Tilles – gmina
 Vals-près-le-Puy – gmina

Republika Południowej Afryki 
 Vals – rzeka, dopływ Vaal

Szwajcaria 
 Vals – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Surselva

Osoby 
 Eneli Vals – estońska piłkarka nożna

Zobacz też 
 Tango vals
 Therme Vals
 Valser
 Valsertal
 Wals